Новокаякентский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Каякентском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Новокаякент.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Каякентского района
Сельские поселения Дагестана